Markt steht für:
 Markt, Platz, an dem Güter gehandelt werden
 Markt (Wirtschaftswissenschaft), das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage
 Marktgemeinde, Kommune oder Gemeinde mit historischem Marktrecht

Markt ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Markt (Biberbach), Ortsteil von Biberbach, Landkreis Augsburg, Bayern, mit Burg Markt
 Markt (Dornbirn), Bezirk von Dornbirn, Vorarlberg
 Markt (Gemeinde Schwarzau), Hauptort und Ortschaft Schwarzau im Gebirge von Schwarzau, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Markt (Gemeinde Sankt Thomas), Ortschaft von Sankt Thomas am Blasenstein, Gemeinde Perg, Oberösterreich

Plätze und Straßen:
 Markt (Bonn)
 Markt (Chemnitz)
 Markt (Düren)
 Markt (Eitorf)
 Markt (Frankfurt am Main)
 Markt (Jüterbog)
 Markt (Lübeck)
 Markt (Leipzig)
 Markt (Osnabrück)
 Markt (Radeberg)
 Markt (Schwerin)
 Markt (Senftenberg)
historisch:
 Markt Kuchl, frühere Bezeichnung von Kuchl, Ort im Salzburger Land, Österreich

Markt ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav Markt (1881–1977), österreichischer Elektrotechniker
 Karl Markt (* 1980), österreichischer Mountainbikefahrer

Markt, Weiteres:
 Markt (NDR), Fernsehmagazin
 Markt (WDR), Fernsehmagazin

Siehe auch:

 Am Markt
 Alter Markt
 Kalter Markt
 Neuer Markt (Begriffsklärung)
 Hauptmarkt
 Market
 Marktl (Begriffsklärung)
 Markl